Вертхайм — немецкий город на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.
 Вертхайм — руина средневекового замка на горе над городом Вертхайм в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Вертхаймер